Superliga 2020/2021 – 30. sezon walki o mistrzostwo Rosji w piłce siatkowej zorganizowany przez Ogólnorosyjską Federację Piłki Siatkowej. Zainaugurowany został 25 września 2020 roku.

W rozgrywkach uczestniczyło 14 drużyn. Rywalizowały one w fazie zasadniczej, meczach o miejsca 11–14 oraz w fazie finałowej, składającej się z rundy kwalifikacyjnej i Final Six. Do rozgrywek z wyższej ligi dołączył .

W fazie zasadniczej drużyny rozgrywały między sobą po dwa spotkania. Dwa najlepsze zespoły uzyskiwały bezpośredni awans do Final Six, natomiast te z miejsc 3–10 grały o udział w Final Six w rundzie kwalifikacyjnej. Mecz pomiędzy Lokomotiwem Nowosybirsk a Zenitem Kazań rozegrany w ramach 2. kolejki stanowił jednocześnie spotkanie o Superpuchar Rosji.

Final Six odbyło się w dniach 5–10 kwietnia 2021 roku w kompleksie sportowym „Dinamo” w Moskwie. W ramach turnieju odbyły się rozgrywki grupowe, mecz o 5. miejsce, półfinały, mecz o 3. miejsce oraz finał.

Po raz trzeci mistrzostwo Rosji zdobył klub , który w finale pokonał . Trzecie miejsce zajął . MVP Final Six został Pawieł Pankow.

W sezonie 2020/2021 w Lidze Mistrzów Rosję reprezentowały kluby ,  i , w eliminacjach do Ligi Mistrzów – , natomiast w Pucharze CEV – .

System rozgrywek 
Superliga w sezonie 2020/2021 składa się z fazy zasadniczej, fazy finałowej oraz meczów o miejsca 11–14.

Faza zasadnicza 
W fazie zasadniczej uczestniczy 14 drużyn. Rozgrywają one między sobą po dwa spotkania systemem kołowym (mecz u siebie i rewanż na wyjeździe), z tym że z powodu pandemii COVID-19 w niektórych przypadkach pierwszy mecz i rewanż rozgrywane są w jednym miejscu, aby ograniczyć przemieszczanie się.

Dwie najlepsze drużyny fazy zasadniczej uzyskują bezpośredni awans do Final Six, drużyny z miejsc 3–10 rywalizują w rundzie kwalifikacyjnej fazy finałowej, natomiast pozostałe drużyny grają o miejsca 11–14.

Faza finałowa 
Faza finałowa składa się z rundy kwalifikacyjnej oraz Final Six.

W rundzie kwalifikacyjnej uczestniczą drużyny, które w fazie zasadniczej zajęły miejsca 3–10. Pary tworzone są według klucza: 3-10, 4-9, 5-8, 6-7. Rywalizacja w parach toczy się do dwóch wygranych meczów ze zmianą gospodarza po każdym spotkaniu. Gospodarzem pierwszego meczu jest drużyna, która w fazie zasadniczej zajęła wyższe miejsce. Zwycięzcy w parach uzyskują awans do Final Six, natomiast przegrani kończą rozgrywki odpowiednio na pozycjach 7–10 zgodnie z tabelą fazy zasadniczej.

Gospodarzem Final Six jest zwycięzca fazy zasadniczej. Drużyny podzielone zostają na dwie grupy. Do grupy A trafia zwycięzca fazy zasadniczej, natomiast do grupy B – drużyna, która zajęła 2. miejsce w fazie zasadniczej. Pozostałe drużyny zostają dolosowane, z tym że dwie drużyny z rundy kwalifikacyjnej, które zajęły najwyższe miejsca w fazie zasadniczej, muszą znaleźć się w oddzielnych grupach.

W ramach grup drużyny rozgrywają między sobą po jednym spotkaniu. Do półfinałów awans uzyskują dwa najlepsze zespoły z każdej grupy. Drużyny, które zajęły 3. miejsce w grupie, rozgrywają mecz o 5. miejsce.

Pary półfinałowe tworzone są według klucza: A1 – B2, B1 – A2. Zespoły w ramach par rozgrywają jedno spotkanie decydujące o awansie. Zwycięzcy półfinałów grają mecz o mistrzostwo Rosji, natomiast przegrani – mecz o 3. miejsce.

Mecze o miejsca 11–14 
Rywalizacja o miejsca 11–14 odbywa się w ramach dwóch turniejów. Pierwszy turniej odbywa się w hali drużyny, która zajęła 12. miejsce w fazie zasadniczej, natomiast drugi turniej w hali zespołu, który zajął 11. miejsce w fazie zasadniczej.

Drużyny w ramach turnieju rozgrywają między sobą po jednym spotkaniu. Do tabeli wliczane są wszystkie mecze rozegrane w fazie zasadniczej.

Żadna drużyna nie spada do niższej ligi.

Drużyny uczestniczące 

Uwagi:
  został zgłoszony do eliminacji do Ligi Mistrzów na podstawie decyzji Zarządu CEV z dnia 7 lipca 2020 roku, zgodnie z którą każda federacja mogła zgłosić jedną dodatkową drużynę, o ile spełniła regulaminowe warunki.
 Decyzją Zarządu Ogólnorosyjskiego Związku Piłki Siatkowej do Superligi z wyższej ligi dołączył .

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Faza finałowa

Runda kwalifikacyjna 
(do dwóch zwycięstw)

Final Six 
Miejsce: Kompleks sportowy „Dinamo”, Moskwa

Grupa A 
Tabela

Wyniki spotkań

Grupa B 
Tabela

Wyniki spotkań

Mecz o 5. miejsce

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Mecze o miejsca 11–14

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Klasyfikacja końcowa

Statystyki

Sety, małe punkty i liczba widzów

Statystyki indywidualne

Ranking najlepiej punktujących zawodników 

Źródło:

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Rosji
2020 w piłce siatkowej
2021 w piłce siatkowej
2020 w Rosji
2021 w Rosji